Камборн хил е корнуолска песен, която възхвалява историческия парен двигател на Ричард Тревитик, който идва от Камборн Хил до Бийкън в навечерието на Коледата на 1801 г. Популярна е на ръгби мачове и корнуолски събирания по целия свят.

Текст 
Goin' up Camborne Hill, coming down
Goin' up Camborne Hill, coming down
The horses stood still;
The wheels went around;
Going up Camborne Hill coming down

White stockings, white stockings she wore (she wore)
White stockings, white stockings she wore
White stockings she wore:
The same as before;
Going up Camborne Hill coming down

I knowed her old father old man (old man)
I knowed her old father old man
I knowed her old man:
He played in the band;
Going up Camborne Hill coming down

I 'ad 'er, I 'ad 'er, I did
I 'ad 'er, I 'ad 'er, I did
I 'ad 'er, I did:
It cost me a quid
Going up Camborne Hill coming down

He heaved in the coal, in the steam (the steam)
He heaved in the coal, in the steam
He heaved in the coal:
The steam hit the beam
Going up Camborne Hill coming down

Goin' up Camborne Hill, coming down
Goin' up Camborne Hill, coming down
The horses stood still;
The wheels went around;
Going up Camborne Hill coming down

Източници

Външни препратки 
 Walk Through Time - Camborne  BBC Where I live webpage
 Mudcat Café: Mudcat website

Народни песни
Британски песни
Ръгби във Великобритания